Amerikai Egyesült Államok
 Vaucluse (Dél-Karolina)
 Vaucluse (Nyugat-Virginia)
 Vaucluse (Virginia)
 Vaucluse Shores (Virginia)
 Franciaország
 Vaucluse, megye Provence-Alpes-Côte d’Azur régióban
 Vaucluse, település Doubs megyében